de Carvalho e Silva se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Maria Paulino Telles de Carvalho e Silva
 Sergio Potsch de Carvalho e Silva